Niemcy:
 Schönbühl – domostwo w Lindau (Bodensee)

Inne:
 Shopping-Center Schönbühl

Zobacz też:
 Urtenen-Schönbühl